Saquisilí (kanton), een kanton in de provincie Cotopaxi in Ecuador
 Saquisilí (plaats), de hoofdplaats van dit kanton